Brieg – bretońska nazwa miejscowości Briec w Bretranii 
 Sant-Brieg – bretońska nazwa miejscowości Saint-Brieuc w Bretanii
 Brieg – niemiecka nazwa Brzegu